

Persone 
James Walsh  – musicista britannico
James Walsh  – nuotatore filippino
James Anthony Walsh  – vescovo statunitense
Jim Walsh  – cestista statunitense
Jim Walsh  – hockeista su ghiaccio statunitense
Jim Walsh  – pilota automobilistico britannico
Jim Walsh  – politico irlandese
Jim Walsh  – rugbista australiano
Jimmy Walsh  – calciatore inglese nato nel 1901
Jimmy Walsh  – calciatore scozzese nato nel 1930
Jimmy Walsh  – calciatore inglese nato nel 1954
Jimmy Walsh  – pugile statunitense

Altro 
Jim Walsh  – personaggio della serie televisiva Beverly Hills 90210